

Geografia 
Italia
 Malone – torrente del Piemonte
Stati Uniti d'America
 Malone – città della Contea di Jackson, Florida
 Malone – città della Contea di Franklin, New York
 Malone – città della Contea di Hill, Texas

Persone 
 Beth Malone – attrice e cantante statunitense
 Brendan Malone – allenatore di pallacanestro statunitense
 Casey Malone – discobolo statunitense
 Chantel Malone – lunghista e velocista anglo-verginiana
 Dion Malone – calciatore surinamese
 Dorothy Malone – ex attrice statunitense
 Dumas Malone – storico e curatore statunitense
 Edmond Malone – scrittore e saggista irlandese
 Gordon Malone – ex cestista statunitense
 Jeff Malone – ex cestista e allenatore di pallacanestro statunitense
 Jena Malone – attrice e cantante statunitense
 Joe Malone – hockeista su ghiaccio canadese
 Jordan Malone – pattinatore di short track statunitense
 Karl Malone – cestista statunitense
 Kemp Malone – storico e filologo statunitense
 Marcus Malone – percussionista statunitense
 Michael Malone – ex cestista e allenatore di pallacanestro statunitense
 Molly Malone – attrice statunitense
 Moses Malone – cestista e allenatore di pallacanestro statunitense
 Post Malone – cantante statunitense
 Richie Malone – chitarrista irlandese
 Roberto Malone – ex attore porno italiano
 Russell Malone – chitarrista statunitense
 Ryan Malone – hockeista su ghiaccio statunitense
 Ryan Malone – calciatore statunitense
 Scott Malone – calciatore inglese
 Sean Malone – bassista statunitense
 Tom Malone – trombonista statunitense
 Vivian Malone Jones – attivista statunitense
 Wil Malone – produttore discografico, tastierista e flautista britannico
 William Malone – regista, sceneggiatore e produttore cinematografico statunitense

Altro 
 Malone – serie televisiva francese
 Malone - un killer all'inferno (Malone) – film del 1987 diretto da Harley Cokeliss
 Cotton Malone – personaggio letterario creato da Steve Berry
 Edward Malone – personaggio letterario creato da Arthur Conan Doyle